Amon – divinità egizia
 Aamon – demone
 Amon – scuderia di Formula 1

Fumetto e animazione 
 Amon – personaggio del manga e anime Devilman
 Amon – personaggio della serie animata La leggenda di Korra
 Amon – personaggio dell'anime Witch Hunter Robin
 Amon - The Darkside of Devilman – manga di Yu Kinutani basato sul personaggio di Devilman di Gō Nagai
 Amon Hakk – personaggio DC Comics, membro dei R.E.B.E.L.S.

Persone 
 Amon – re di Giuda dal 641 al 640 a. C., padre di Giosia
 Amon il Nero –  principe di Bretagna e padre di san Samson
 Chris Amon – ex-pilota automobilistico neozelandese
 Johann Andreas Amon – compositore tedesco